Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 16 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Victoria Azarenka et Caroline Wozniacki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2009)
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en février 2009